Вангьель Адьями (, род. 1948) — албанский шахматист, национальный мастер.

Пятикратный чемпион Албании (1966, 1971, 1972, 1985, 2000 гг.).

В составе сборной Албании участник пяти шахматных олимпиад (1970, 1972, 1980, 1988 и 2000 гг.) и Балканиады 1993 г.

Представлял Албанию на международных соревнованиях европейского уровня.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии В. Адьями в базе Chessgames
 Личная карточка В. Адьями на сайте 365Chess

Шахматисты Албании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад